У фіналі Ніл Фрейзер переміг Рода Лейвера 6–4, 3–6, 9–7, 7–5.

Сіяні гравці 
 Ніл Фрейзер (чемпіон)
 Беррі Маккей (чвертьфінал)
 Род Лейвер (фінал)
 Луїс Аяла (чвертьфінал)
 Нікола П'єтранджелі (півфінал)
 Рой Емерсон (чвертьфінал)
 Раманатхан Крішнан (півфінал)
 Батч Бухголц (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1960 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1960 у тенісі
Вімблдонський турнір